La Serie A2 2019-2020 è stata la 22ª edizione del campionato nazionale di calcio a 5 di secondo livello. La stagione regolare è iniziata il 28 settembre 2019 e si sarebbe dovuta concludere il 25 aprile 2020, prolungandosi fino al 13 giugno con la disputa dei play-off, ma è stata interrotta dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento
Preso atto della rinuncia del Traforo, della mancata iscrizione della società  e della regolare adesione di 38 delle società aventi diritto, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha provveduto al ripescaggio delle società , ,  e  e definito l’organico per la stagione sportiva 2018-2019 in 42 società. Questa edizione è stata caratterizzata dall'aumento di squadre partecipanti: 42, divise sempre in tre gironi da 14 ciascuno. Sarebbero dovute essere promosse in Serie A 4 società: le vincenti dei tre gironi e una società tramite i play-off, a cui avrebbero avuto accesso otto squadre (le seconde classificate, le terze classificate e le due migliori quarte classificate). Inoltre, sarebbe dovuto cambiare anche il numero di retrocessioni per un totale di 9: le ultime due classificate dei tre raggruppamenti al termine della stagione regolare e ulteriori tre formazioni da definire attraverso un play-out tra le squadre classificatesi all'11º e al 12º posto di ciascun girone. I play-out si sarebbero disputati solamente se al termine della stagione regolare il divario tra le due squadre interessate sarà inferiore a 10 punti. In caso contrario, sarebbe retrocessa direttamente la penultima classificata. Tuttavia, a causa dello stop definitivo ai campionati a causa della pandemia di COVID-19, la Divisione Calcio a cinque ha deliberato che solo le prime dei tre gironi sarebbero state promosse in Serie A 2020-2021, mentre sono state retrocesse in Serie B 2020-2021 le ultime due di ogni girone e le due peggiori terzultime, per un totale di 8 retrocessioni. In caso di numero di partite impari tra squadre interessate alla promozione si è applicata la media punti. In caso di ulteriore parità è stata applicata la classifica avulsa (punti ottenuti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti realizzate in generale, sorteggio), tenendo conto degli scontri diretti anche se questi fossero risultati incompleti.

Avvenimenti

Sorteggio calendari 
Il calendari dei gironi sono stati resi noti venerdì 2 agosto sulle pagine social della Divisione Calcio a 5 e sulle edizioni del giorno successivo di Corriere dello Sport e Tuttosport, media partner della Divisione Calcio a 5.

Soste

Sospensione 
A causa dell'insorgenza di alcuni casi di infezione da COVID-19 in Italia sono state rinviate dapprima le partite previste dal 5 al 15 marzo e, successivamente, fino al 3 aprile (queste ultime inizialmente programmate a porte chiuse). Visto il prolungarsi dell'emergenza si è deciso un'ulteriore sospensione prima fino al 13 aprile, poi fino al 4 maggio ed infine al 18 maggio. Durante il Consiglio Direttivo del 25 maggio si è deciso di concludere la stagione.

Girone A

Classifica

Verdetti 
 Carrè Chiuppano non iscritto al campionato di Serie A 2020-21. Iscritto al campionato di Serie B 2020-21.
 OR Reggio Emilia e Fenice retrocesse in Serie B 2020-21. Fenice successivamente ripescata.
 Città di Asti non iscritto al campionato di Serie A2 2020-21; iscritto al campionato di Serie B 2020-21 come Futsal Monferrato. Imolese non iscritta al campionato di Serie A2 2020-21.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Milano, Carrè Chiuppano, L84 Volpiano (12)
 Minor numero di vittorie: OR Reggio Emilia (2)
 Maggior numero di pareggi: Città di Asti, Saints Pagnano (7)
 Minor numero di pareggi: Aosta (1)
 Maggior numero di sconfitte: OR Reggio Emilia (15)
 Minor numero di sconfitte: Carrè Chiuppano, Imolese, Asti (3)
 Miglior attacco: Carrè Chiuppano, L84 Volpiano (99)
 Peggior attacco: Fenice (49)
 Miglior difesa: L84 Volpiano (53)
 Peggior difesa: OR Reggio Emilia (111)
 Miglior differenza reti: L84 Volpiano (+46)
 Peggior differenza reti: OR Reggio Emilia (-47)
 Miglior serie positiva: Città di Asti (2ª-14ª) (13)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Milano (10ª-14ª) (5) 
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Aosta (9ª-13ª) (5) 
 Partita con maggiore scarto di gol: Imolese-Leonardo 12-1 (11)
 Partita con più reti: Leonardo-Città di Massa 10-6 (16)
 Maggior numero di reti in una giornata: 15ª, 17ª (72)
 Minor numero di reti in una giornata: 18ª (43)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone B

Classifica

Verdetti 
 Real San Giuseppe promosso in Serie A 2020-21.
 Cioli AV, Tenax e Buldog Lucrezia retrocessi in Serie B 2020-21. Buldog Lucrezia e Tenax successivamente ripescati.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Real San Giuseppe (20)
 Minor numero di vittorie: Cioli AV (1)
 Maggior numero di pareggi: Cioli AV (5)
 Minor numero di pareggi: Real San Giuseppe, Mirafin (1)
 Maggior numero di sconfitte: Cioli AV (15)
 Minor numero di sconfitte: Real San Giuseppe (0)
 Miglior attacco: Real San Giuseppe (116)
 Peggior attacco: Tenax, Mirafin (55)
 Miglior difesa: Real San Giuseppe (40)
 Peggior difesa: Tenax (120)
 Miglior differenza reti: Real San Giuseppe (+76)
 Peggior differenza reti: Cioli AV (-63)
 Miglior serie positiva: Real San Giuseppe (1ª-21ª) (21) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Real San Giuseppe (9ª-21ª) (13) 
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Tenax (3ª-8ª) (6) 
 Partita con maggiore scarto di gol: Real San Giuseppe-Cioli AV 14-2 (12)
 Partita con più reti: Buldog Lucrezia-Roma 12-6 (18)
 Maggior numero di reti in una giornata: 19ª (64)
 Minor numero di reti in una giornata: 11ª (43)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone C

Classifica

Verdetti 
 Real Rogit non iscritto al campionato di Serie A 2020-21.
 Bisceglie, Barletta e Sammichele retrocessi in Serie B 2020-21.
 Magic Crati non iscritto al campionato di Serie A2 2020-21. Real Cefalù non iscritto al campionato di Serie A2 2020-21; iscritto alla Serie B 2020-21 come Città di Palermo dopo la fusione con il Mabbonath.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Assoporto Melilli (16)
 Minor numero di vittorie: Bisceglie (0)
 Maggior numero di pareggi: Manfredonia (5)
 Minor numero di pareggi: Cataforio, Barletta, Bisceglie (0)
 Maggior numero di sconfitte: Bisceglie (21)
 Minor numero di sconfitte: Real Rogit (2)
 Miglior attacco: Real Rogit (120)
 Peggior attacco: Bisceglie (24)
 Miglior difesa: Manfredonia (48)
 Peggior difesa: Bisceglie (250)
 Miglior differenza reti: Real Rogit (+58)
 Peggior differenza reti: Bisceglie (-226)
 Miglior serie positiva: Manfredonia (8ª-15ª), Assoporto Melilli (12ª-19ª), Real Rogit (14ª-21ª) (8) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Assoporto Melilli (13ª-19ª) (7)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Bisceglie (1ª-21ª) (21) 
 Partita con maggiore scarto di gol: Manfredonia-Bisceglie 28-1 (27)
 Partita con più reti: Manfredonia-Bisceglie 28-1 (29)
 Maggior numero di reti in una giornata: 21ª (85)
 Minor numero di reti in una giornata: 11ª (40)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Play-off

Formula 
Per determinare la quarta società promossa sarebbe stato disputato un play-off su tre turni, cui avrebbero avuto accesso le squadre classificatesi tra la seconda e la quarta posizione (a esclusione della peggior quarta) nei rispettivi gironi che si sarebbero affrontate in un doppio spareggio (andata e ritorno, la prima partita giocata in casa della peggio classificata). Al termine degli incontri sarebbe stata dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di ritorno) avrebbe ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrebbe realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno avrebbero fatto disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero state in parità si sarebbe proceduto all'effettuazione dei tiri di rigore. Questo non sarebbe valso per la finale, che si sarebbe disputata con il regolamento di una classica partita play-off di Serie A articolata su gara 1 e 2 ed eventuale 3.

Risultati

Primo turno

Andata

Ritorno

Secondo turno

Andata

Ritorno

Terzo turno

Gara 1

Gara 2

Eventuale Gara 3

Play-out

Formula 
Le squadre che avrebbero concluso il campionato all'11º e al 12º posto si sarebbero dovute affrontare in un doppio spareggio (andata e ritorno, la prima partita giocata in casa della peggior classificata) per determinare le ulteriori tre squadre che sarebbero retrocesse in Serie B. Al termine degli incontri sarebbe stata dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di ritorno) avrebbe ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrebbe realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno avrebbero fatto disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero state in parità sarebbe stata considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

Risultati

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
Il girone A di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5
Il girone B di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5
Il girone C di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2019
Calcio a 5 nel 2020